25 Мая () — объекты, названные в честь дня начала Майской революции — 25 мая:

 25 Мая — город в Аргентине.
 25 Мая — муниципалитет в Аргентине.
 25 Мая — город в Уругвае.
 25 Мая — департамент, административное подразделение провинции Рио-Негро, Аргентина.
 25 Мая — департамент, административное подразделение провинции Мисьонес, Аргентина.
 25 Мая — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.
 25 Мая — департамент, административное подразделение провинции Чако, Аргентина.
 25 Мая (Вейнтисинко-де-Майо) — аргентинское название острова Ватерлоо ().

См. также 
 ARA Veinticinco de Mayo

Примечания